Сан Хосе ла Либертад има више значења:

 Сан Хосе ла Либертад (Алтамирано), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Сан Хосе ла Либертад (Либрес), насеље у савезној држави Пуебла у Мексику